Hamburgo (ou também Hamburg, Hamburger) pode referir-se a:

Geografia 
na Alemanha
 Hamburgo - cidade-Estado da Alemanha

no Brasil
 Novo Hamburgo - cidade brasileira no Rio Grande do Sul
 Hamburgo Velho - bairro histórico de Novo Hamburgo

nos Estados Unidos da América
 Hamburg (Arkansas) - cidade localizada no estado americano do Arkansas
 Hamburg (Iowa) - cidade localizada no estado americano do Iowa
 Hamburg (Pensilvânia) - distrito localizado no estado americano da Pensilvânia
 Hamburg (Illinois) - vila localizada no estado americano de Illinois
 Hamburg (Minnesota) - cidade localizada no estado americano de Minnesota
 Hamburg (Nova Jérsei) - distrito localizado no estado americano de Nova Jérsei

Esporte 
 Esporte Clube Novo Hamburgo - clube brasileiro de futebol, sediado em Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul.
 Hamburger SV - time de futebol alemão da cidade de Hamburgo, Alemanha.
 Hamburg Masters - torneio de tênis masculino realizado anualmente em Hamburgo na Alemanha.

Pessoas 
 Cao Hamburger - cineasta e roteirista brasileiro.
 Ansgário de Hamburgo - bispo canonizado pela Igreja Católica.

Outros 
 Hamburg Süd - transportadora marítima alemã sediada em Hamburgo.
 449 Hamburga - asteróide da cintura principal.
 Hambúrguer - sanduíche de carne picada.
 Hamburgo (galinha) - uma espécie de galinha neerlandesa.

Ligações externas 
 

Desambiguação